Paul Sutherland est un nom pouvant désigner:

 (1930-2004), producteur de télévision canadien
 (né c. 1955), homme politique canadien à Toronto

Voir aussi

Sutherland, Paul